Ansager steht für:
 Ansager (Dänemark), Ort in der Varde Kommune, Dänemark
 Ansager Sogn, Kirchspielsgemeinde in der Varde Kommune, Dänemark
 Ansager Å, Fluss in der Varde Kommune, Dänemark

Ansager ist eine Alternativbezeichnung für:
 Caller beim Square Dance
 Conférencier, unterhaltender Ansager (Master of Ceremonies)
 Leichenbitter in Norddeutschland
 Programmsprecher in Hörfunk und Fernsehen
 Wettermoderator